Nová Lhota ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Nová Lhota, Gemeinde im Okres Hodonín
 Nová Lhota, Ortsteil von Kluky u Čáslavi, Okres Kutná Hora
 Nová Lhota, Ortsteil von Vidice u Kutné Hory, Okres Kutná Hora
 Nová Lhota, Wüstung auf den Fluren von Černá v Pošumaví, Okres Český Krumlov